es un personajes del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Es un homúnculo, y su nombre significa Ira. Su descripción y papel es completamente distinta del manga al anime.

Personalidad 
A pesar de que su nombre es Ira, es uno de los homúnculos más calmados y raramente muestra su ira, pero cuando se enfada, libera todo su poder. Tiene un extraño sentido del humor, y hace cosas impropias de su estatus, como bromear con sus subordinados, disfrazarse de turista para encontrarse con Izumi, llevarle melones como regalos a Edward, escaparse del trabajo para encontrarse con los hermanos en el hospital y saltar por la ventana para escaparse de su trabajo. Es más tolerante con los humanos que sus hermanos, ya que ha vivido con ellos mucho tiempo.

Parece que en secreto le gusten las complicaciones que los Elrics y sus compañeros ponen al plan de Padre debido a que ha vivido una vida en la que todo estaba planeado, controlado y predicho. Tiene una idea diferente de la de Ling sobre lo que debería ser un rey o sobre sacrificar tu vida por los otros, creyendo que solo los fuertes deberían sobrevivir y la pérdida de una vida solo puede compensarse con la pérdida de otra.

Historia

Anime 
Es el sexto homúnculo en ser creado. Cuando Izumi Curtis intentó resucitar a su hijo, creó un ser deforme que, avergonzada de lo que hizo, entregó a la puerta. De algún modo, este niño creció y adoptó una forma realmente humana tras la puerta. Aprovechó las dos visitas de Edward Elric a ese lugar, y se quedó con su pierna izquierda y brazo derecho en el momento en que los perdió como intercambio equivalente. Finalmente, en 1915 (CS) la Puerta de la Verdad se abrió de nuevo, y él consiguió escapar del lugar tras ella. Apareció en la isla del lago cerca de Dublith, donde Izumi le transmutó, pero no recordaba nada. Además, tenía un conocimiento innato y espontáneo de la alquimia, que sin embargo no sabía dominar en absoluto.

Izumi le acoge en su casa, pero Edward advierte por una cicatriz en el hombro, que el brazo que tiene el niño es el que él perdió, y este huye entonces, asustado. Se descubre que puede hacer alquimia, a pesar de ser un homúnculo, porque tiene estos miembros de Ed. Cuando Frank Archer ve el símbolo de Ouroboros en la planta de su pie derecho, decide capturarlo. Es llevado al Cuartel General del Sur, pero la intrusión de Izumi lo pone en libertad. Sin embargo, antes había contactado con Envy, que le da de comer Piedra Roja, y le cuenta lo que necesita saber sobre los homúnculos. Izumi se lleva a Wrath sin saber de su contacto con Envy, a la isla del lago de nuevo. Allí lucha con los Elric y acaba huyendo. Sloth le captura y lo esconde en su interior líquido, llevándolo con ella.

A raíz de esto, y con las dudas que tiene Wrath sobre su madre empieza a creer que este puesto lo ocupa Sloth. No reaparece hasta el momento de la destrucción de Lior, donde se muestra cuál es la debilidad de este homúnculo: como su propio cuerpo fue usado en su transmutación humana, no quedan vestigios de él con los que dañarle; sin embargo, el llanto de un niño pequeño, como el de Rose, demuestra volverle loco, siendo ésta su debilidad. Se marcha con Sloth a la ciudad subterránea de Central, y aparece después junto a Lust para capturar a Edward.

Lust se rebela y mata a Wrath, pero este resucita algo después por la Piedra Roja de su interior. Va a la captura de Lust, y consigue sellarla en el círculo diseñado para Sloth, acabando con ella cuando ha escupido toda la Piedra Roja.

Después decide perseguir a Edward para que no consiga matar a Sloth. Se hace con el fragmento de Trisha que lleva Ed para debilitar a Sloth, y lo incorpora a su cuerpo, mediante alquimia. Después, decide fundirse con Sloth de la misma forma, pero olvidando el hecho de que su proximidad es la debilidad la que considera su madre, ahora que lleva dentro el fragmento de Trisha. Consigue separarse a tiempo antes de la muerte del homúnculo, y huye al ver llegar a Izumi, a la que odia como la madre que lo abandonó.

Algo después, en la ciudad subterránea de Central, se pelea con Dante, quien, para evitar que la moleste, invoca a la Puerta de la Verdad y le quita los miembros de Ed que tiene, dejándolo imposibilitado para la lucha y la alquimia.

Después del regreso de Al, Winry le hace unos Automail para sustituir los miembros perdidos. Wrath se va pronto de la casa de Pinako.

Manga y segundo anime 
El perfil de Wrath en el manga es el del Fuhrer King Bradley, que en el primer anime es Pride, y su actuación coincide aproximadamente con la de este, salvo por el hecho de que no fue creado por Dante, sino que tiene auténtica base humana. Como en el anime, tiene la marca de Ouroboros en su ojo izquierdo, que lleva permanentemente tapado con un parche, pero aun así puede ver porque posee el Ojo Definitivo. Se realizó una investigación sobre muchos niños, y finalmente el único que sobrevivió al proceso de hacerse un homúnculo, fue el que luego sería King Bradley. Sin embargo, guarda lealtad igualmente a Father, por lo que es de suponer que fue el que llevó dicha investigación a cabo. Este homúnculo, a pesar de que puede envejecer como un humano, admite durante una pelea con Ling Yao y Ran Fan que su cuerpo ya no era el de antes por la edad que tiene y que no quiere seguir envejeciendo. 

Incluso cuando Roy Mustang y los Elric han averiguado su verdadera identidad, él los mantiene con vida, como futuros sacrificios humanos en el plan de Father. Para más seguridad, dispersa el equipo de Mustang a distintas zonas del país, y coge a Riza Hawkeye como su secretaria y rehén (en el manga no existe la Sloth secretaria del Fuhrer del anime).

Para tener bajo control a los hermanos Elric, les amenaza con hacer daño a Winry. Al final del capítulo 68 parece decidir que ya es hora de usar esa amenaza contra ellos, dado que le han desobedecido, al ir a Briggs e investigar por su cuenta.

Bradley sufre un atentado a manos de la armada rebelde de Mustang, cuando viaja en tren para volver a Central. En el capítulo 97 se confirma que sobrevivió al atentado, dada su condición de homúnculo, y aparece frente a la entrada del Cuartel Central dispuesto a acabar con las tropas de Briggs que lo han tomado. Con su agilidad derrota a Buccaneer, parte un tanque por la mitad y finalmente usando su sable se encara con Falman, quien se niega a abrirle las puertas cuando se lo pide. Pero antes de que Bradley puede matarle, un herido Buccaneer se levanta dispuesto a enfrentarse con él de nuevo, y Greed aparece sobre la puerta del cuartel, dispuesto a enfrentarse cara a cara contra Wrath por fin. El combate se desarrolla de una forma brutal, quedando reflejada la superioridad de Wrath hacia Greed. Pero de repente, Fu, uno de los guardaespaldas de Ling Yao, hace acto de presencia, uniéndose a Greed en su lucha contra Wrath, no obstante, incluso con la presencia de Fu la superioridad de Wrath sobre ambos es evidente, Fu es herido mortalmente por Wrath y este se sacrifica para poder herirlo, pero incluso así es inútil, Fu es asesinado por Wrath.

A pesar de todo, el sacrificio de Fu no fue en vano, ya que Buccaneer también decide sacrificarse para herir a Wrath, atravesándolo con su espada, y debilitando al homúnculo, Ran Fan presencia el asesinato de su abuelo y dada la ira de Ling y Ran Fan, junto a Greed, quizás Wrath ya ha sido condenado.

En el capítulo 100, Wrath es disparado y cae en una alcantarilla, sin embargo se muestra que sobrevivió a la pelea contra Greed/Ling, vuelve a aparecer tomando una Piedra Filosofal y atacando a Mustang junto a Pride para poder usarlo así como quinto sacrificio. Luego de esto, desafía al grupo de Hawkeye, Scar y compañía a que lo ataquen, finalmente es Scar quien decide enfrentarlo.

Debido a las diversas batallas que ha llevado a cabo en el último tiempo, su capacidad de regeneración como homúnculo se ha visto mermada y ha comenzado a sangrar por sus heridas profusamente.

Scar y Bradley comienzan su pelea.Wrath se siente feliz al enfrentarse a un guerrero que como él, no tiene nombre.A medida que continúan su lucha, el cuerpo de Wrath comienza a moverse más lentamente aun así continua dando pelea.Durante la lucha cuando tiene arrinconado al Ishavalano dispuesto a matarlo, el Führer es atacado por sorpresa con unas estacas hechas con alquimia, retrocede y no sale aún de su asombro al ver que Scar tiene su brazo izquierdo tatuado con el círculo de transmutación de la reconstrucción.Wrath le echa en cara al Ishvalano el hecho de que siendo de allí, use Alquimia contradiciendo completamente las enseñanzas de su dogma a lo que Scar le contesta con otro ataque y preguntándole si en su corazón aún hay dudas por causa de esta guerra al tiempo que se pregunta si de verdad Dios es tan pequeño a los ojos de las personas. Wrath le responde que Dios no existe y en ese momento, el eclipse solar culmina provocando que la luz del sol deje momentáneamente ciego a Wrath lo cual es aprovechado por Scar para amputarle los brazos con su alquimia destructiva, pero el Fürher no se rinde y ataca varias veces con su sable agarrado a su boca a Scar. 

Sin embargo la pérdida masiva de sangre lo tiene condenado a la muerte.Ran Fan llega en ese momento al ver al Führer agonizante y este atina a decir que ella ha llegado hasta ahí solo para vengar la muerte de su abuelo pero Ran Fan le contesta que su existencia es solo algo triste y lamentable, preguntándole a la vez si se sentía conforme con todo lo que tenía.A lo que Bradley le responde a la humana que no hay nada que decirle a quien escogiera para ser su esposa afirmando que entre ella y él no hay motivos para dedicarle una "ultima voluntad".En ese momento el cuerpo de Bradley comienza a envejecer rápidamente a lo que dice al final con sus últimos alientos que gracias a los humanos, tuvo una buena vida y una razón de existir.El Fürher muere diciendo que él ha vivido una vida según lo que le han impuesto y que esa clase de vida ha sido lo mejor que pudo haberle pasado.

En el capítulo 106, Greed descubre que al final Wrath ha perecido también, aunque exclama su repulsa ante la mirada de satisfacción que tiene el cadáver. En el capítulo 107, La general Armstrong descubre el cadáver también, y acto seguido Scar le rebela que Bradley ya estaba medio muerto cuando empezó a pelear contra el, y que si no hubiese sido por eso, el no hubiese sido rival contra el homúnculo. Es entonces cuando la general recuerda lo que le dijo uno de sus soldados por teléfono, que su leal Buccaner, mediante un ataque combinado entre el y el hombre de Xing, pudieron herir de gravedad al homúnculo. Acto seguido, se sienta encima del cadáver preguntando, de forma sarcástica: ¿Que Bradley, a que mis hombres eran fuertes, eh?

The Perfect Guide Book 2 lo pone como el más reciente homúnculo creado, si no se tiene en cuenta la reencarnación de Greed.

Conquistador de Shamballa 
En la película Conquistador de Shamballa, Wrath finalmente ha recapacitado y reconoce a Izumi como su madre, apareciendo cerca de su tumba, en 1917 (CS).

Marcha junto a Alphonse hacia la ciudad subterránea de Central, donde lucha con el deforme Gluttony. Consigue atraerlo hasta el círculo que ha dibujado Alphonse, y que este los transmute a ambos para abrir la Puerta de la Verdad. De esta forma, es llevado ante dicha puerta, y se reencuentra con su madre, Izumi, cuyo espíritu sale a recibirle.

Videojuegos 
Wrath aparece en algunos de los videojuegos basados en la serie (su versión en el anime):

 Dual Simpathy (como uno de los jefes)
 Dream Carnival (es uno de los 5 homunculos con los que se puede jugar)

Personajes de Fullmetal Alchemist

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Wrath